Lockheed Hercules steht für folgende Transportflugzeuge: 

 Lockheed C-130 Hercules, ein weit verbreitetes militärisches Transportflugzeug (USA, seit 1954)
 Lockheed L-100 Hercules, ein Transportflugzeug, Zivilversion der C-130 (USA, seit 1964)